Tadeusz Kazimierz Alojzy Jakubowski (1891–1940) – pułkownik audytor Wojska Polskiego, odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości
 Tadeusz Zdzisław Jakubowski (ur. 1896) – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości
 Tadeusz Józef Jan Jakubowski (ur. 1896) – major łączności Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi
 Tadeusz Jakubowski – biskup rzymskokatolicki
 Tadeusz Jakubowski (1931–2019) – architekt, Honorowy Obywatel Pruszkowa (2019)
 Tadeusz Jakubowski (ur. 1947) – polski matematyk i informatyk, działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL
 Tadeusz Jakubowski (ur. 1950) – lekarz weterynarz

Przypisy